

Patronymie
 John Herrington (1958- ) est un astronaute américain.
 John S. Herrington (1939-) est un homme politique américain.
 Rowdy Herrington (1951- ) est un réalisateur et scénariste américain.

Homonymie de patronyme